Liebhart ist der Familienname von:

 Gertrude Liebhart (* 1928), österreichische Kanutin
 Karin Liebhart (* 1963), österreichische Politologin
 Wilhelm Liebhart (* 1951), deutscher Historiker
 Wolfgang Liebhart (* 1958), österreichischer Komponist und Musikpädagoge

Siehe auch:
 Liebhard
 Liebhardt